Алекса́ндр Никола́евич Ми́тин:
 Митин, Александр Николаевич (род. 1962) — российский политический деятель. Агроном ООО «Волжские семена».
 Митин, Александр Николаевич (род. 1945) — российский учёный в области управления, профессор, зав. кафедрой теории и практики управления Уральской государственной юридической академии.